Cupula kan avse:

 Cupula (känselorgan) – en gelemassa i sidolinjeorganen hos fiskar och amfibier
 Cupula (balans) – en geleartad vävnad vid balansorganet
 Cupula (bokväxt) – en utväxt på bokväxter